James Tompkins peut faire référence à :

 Jimmy Tompkins (1870-1953), prêtre catholique canadien ;
 Jimmy Tompkins (1914-1944), joueur de football anglais ;
 James Tompkins, joueur australien de football australien.

Voir aussi